Mazhuang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mazhuang (socken i Kina, Guangxi), 
 Mazhuang (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar